Севруки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Севруки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Севруки — деревня в Гомельском районе Гомельской области
 Севруки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.